Zen Ruffinen steht für:
 Zen Ruffinen (Adelsgeschlecht), Schweizer Adelsgeschlecht

Zen Ruffinen ist der Familienname folgender Personen:
 Augustin Sulpiz Zen Ruffinen (1765–1829), Schweizer Geistlicher und Bischof
 Ignaz Zen Ruffinen (1809–1890), Schweizer Jurist und Politiker
 Julius Zen Ruffinen (1847–1926), Schweizer Politiker